En Pologne, Baranowice peut désigner :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Baranowice, un village dans la powiat de Góra.
 Baranowice, un village dans la powiat de Milicz.
 Baranowice, un village dans la powiat de Wrocław.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Baranowice, un village

En Biélorussie, Baranowice peut désigner :
 Baranowicze, le nom polonais de Baranavitchy, une ville de la voblast de Brest.